Con el nombre científico Amaralia han sido bautizados varios taxones:

 El género Amaralia, que contiene peces siluriformes de agua dulce de la familia Aspredinidae, denominados comúnmente guitarritas o peces banjo;
 El género Amaralia, sinónimo más moderno de Sherbournia, que agrupa 15 especies de plantas pertenecientes a la familia Rubiaceae;
 El género Amaralia, un icnofósil o seudoicnofósil monoespecífico de la especie Amaralia paulistana hoy transferido al género Ridiculella.

Referencias